Casta diva či Casta diva může mít vícero významů:

 „Casta Diva“, árie z Belliniho opery Norma
 CastaDiva, rekreační středisko v Bleviu, Como, Itálie
 Casta Diva, 1935 italský hudební film z roku 1935
 Casta Diva, italské filmové drama z roku 1954
 Casta Diva, ruské ocenění operních pěvců